Friedrich Uhlhorn ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Uhlhorn (Theologe) (1860–1937), deutscher evangelischer Pastor, Theologe und Kirchenhistoriker
 Friedrich Uhlhorn (Historiker) (1894–1978), deutscher Historiker und Hochschullehrer